Grebo steht für:
 Grebo (Sprache)
 Grebo (Volk)
 Grebo (Schweden), einen Ort in der Gemeinde Åtvidaberg in Schweden.

Grebo ist der Familienname folgender Personen:
 Shana Grebo (* 2000), französische Leichtathletin
 Zdravko Grebo (1947–2019), jugoslawischer bzw. bosnischer Rechtswissenschaftler
 Zlata Grebo (1922–2019), jugoslawische Politikwissenschaftlerin